Чемпіонат Європи з футболу 2008
UEFA Euro 2008 (комп'ютерна гра)